Сильтепек () — малый город в Мексике, штат Чьяпас, входит в состав одноимённого муниципалитета и является его административным центром. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Название 
Название Siltepec с языка науатль можно перевести как — гора в форме ракушки.

История 
Поселение было основано в XVIII веке как ранчерия Сан-Исидро-Сильтепеке ().

9 марта 1887 года оно получило статус посёлка и муниципального центра.

В 1934 году губернатор Викторио Грахалес, борясь с именами святых в названиях населённых пунктов, убрал из названия посёлка имя святого Исидора, переименовав его в Сильтепек и повысив до статуса малого города.

Примечания 

Города Чьяпаса